Всероссийский турнир 1905—1906 — 4-й шахматный турнир проходивший с 22 декабря по 16 января в Санкт-Петербурге.

Организован Петербургским шахматным собранием; 17 участников из 6 городов:
 Санкт-Петербург (10 шахматистов),
 Киев и Лодзь (по 2),
 Москва, Гатчина, Нижний Тагил (по 1).

Чигорин выбыл из турнира после инцидента в 4-м туре. Чигорин выиграл партию у киевлянина С. К. Избинского (Избинский в безнадежной позиции подставил ферзя и сдался), но турнирный комитет засчитал ему поражение из-за мнимой просрочки времени (на часах не было флажков, заявление о просрочке судьи сделали после фактического окончания партии; позже было установлено, что часы были неисправны и опережали фактическое время более чем на 5 минут). Любопытно, что сам Избинский считал решение комитета неправильным и был согласен со своим поражением. В оргкомитет было подано прошение о пересмотре результата, но оно было отклонено.  

В. И. Табунщиков выбыл из турнира после 6-го тура. Результаты Чигорина и Табунщикова были засчитаны в окончательный итог турнира. 

Обстановка, в которой проводился турнир, была характерна для организации Всероссийского шахматного турнира: «...небольшой зал Чернореченского карточного клуба... Зрителей не более 20 человек. Через зал то и дело пробегают официанты с подносами. Шумно, дымно, неуютно» (из воспоминаний П.А. Романовского). 

Победил Г. С. Сальве — 13 очков (его высшее спортивное достижение), 2—3-е места разделили Б. М. Блюменфельд и А. К. Рубинштейн — по 12.

В марте — апреле 1906 между Г. С. Сальве и М. И. Чигориным состоялся матч за звание чемпиона России; играли до 7 выигранных партий. Матч выиграл Чигорин — 8½ : 6½ (+7 −5 =3).

Таблица

Примечания

Литература 
 IV Всероссийский шахматный турнир, Петербург, 1905—1906. Под редакцией Е. А. Зноско-Боровского, Спб. 1907;
 
 

Соревнования по шахматам в Санкт-Петербурге
Декабрь 1905 года
Январь 1906 года
Шахматные турниры в Российской империи
1905 год в шахматах
1906 год в шахматах
Спорт в России в 1905 году
Спорт в России в 1906 году
1906 год в Санкт-Петербурге
1905 год в Санкт-Петербурге